José Seguí Cardona, pilotari valencià.
 José Seguí Díaz, polític menorquí.